È stata la prima edizione del torneo.

In finale Camila Giorgi ha sconfitto Rebecca Peterson con il punteggio di 7–6(3), 1–6, 6–2.

Teste di serie 

  Magda Linette (quarti di finale)
  Sloane Stephens (quarti di finale)
  Zhu Lin (primo turno)
  Kateřina Siniaková (semifinale)

  Alycia Parks (secondo turno) 
  Mayar Sherif (primo turno) 
  Elisabetta Cocciaretto (quarti di finale) 
  Alison Riske-Amritraj (primo turno)

Wildcard 

  Fernanda Contreras Gómez (primo turno)
  Katie Volynets (secondo turno)

  Simona Waltert (primo turno)

Ranking protetto 

  Nadia Podoroska (primo turno)

Qualificate 

  Elina Avanesjan (primo turno)
  Kimberly Birrell (quarti di finale)
  Léolia Jeanjean (primo turno)

<ol start="4"> 
  Ana Konjuh (primo turno) 
  Rebecca Peterson (finale) 
  Lesja Curenko (primo turno, ritirata) </li>
</ol>

 Lucky loser 
  Varvara Gračëva (secondo turno)''

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mérida Open 2023